Ez a szócikk az Újpest FC labdarúgócsapatának európai szerepléseit foglalja össze.

Európai szereplések

Kupák szerint

UEFA-bajnokok ligája

Európa-liga 
Az eredmények az Újpest szemszögéből lettek feltüntetve.

Kupagyőztesek Európa-kupája

UEFA Európa Konferencia Liga

Intertotó-kupa

Források
 www.magyarfutball.hu - Nemzetközi Kupamérkőzések: Újpest FC

Európai szereplések